{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (59801) - || 1999 PY4 ||8 augustus 1999 || T. Kagawa
|-
| (59802) - || 1999 PZ5 ||13 augustus 1999 || Spacewatch
|-
| (59803) - || 1999 QH2 ||22 augustus 1999 || G. Bell
|-
| (59804) Dickjoyce || 1999 RJ1 ||5 september 1999 || C. W. Juels
|-
| (59805) - || 1999 RZ6 ||3 september 1999 || Spacewatch
|-
| (59806) - || 1999 RQ10 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59807) - || 1999 RH13 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59808) - || 1999 RU13 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59809) - || 1999 RW16 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59810) - || 1999 RM17 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59811) - || 1999 RV17 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59812) - || 1999 RA18 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59813) - || 1999 RU18 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59814) - || 1999 RX18 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59815) - || 1999 RQ19 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59816) - || 1999 RO20 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59817) - || 1999 RC21 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59818) - || 1999 RF21 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59819) - || 1999 RH22 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59820) - || 1999 RT23 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59821) - || 1999 RR25 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59822) - || 1999 RK26 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59823) - || 1999 RU26 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59824) - || 1999 RQ27 ||7 september 1999 || K. Korlević
|-
| (59825) - || 1999 RV27 ||8 september 1999 || K. Korlević
|-
| (59826) - || 1999 RU29 ||8 september 1999 || LINEAR
|-
| (59827) - || 1999 RF32 ||9 september 1999 || K. Korlević
|-
| (59828) - || 1999 RU32 ||5 september 1999 || Drebach
|-
| (59829) - || 1999 RZ32 ||7 september 1999 || G. Bell, G. Hug
|-
| (59830) Reynek || 1999 RE33 ||10 september 1999 || Kleť
|-
| (59831) - || 1999 RR36 ||11 september 1999 || K. Korlević
|-
| (59832) - || 1999 RW36 ||13 september 1999 || P. G. Comba
|-
| (59833) Danimatter || 1999 RZ36 ||3 september 1999 || C. Demeautis
|-
| (59834) - || 1999 RE37 ||9 september 1999 || F. Uto
|-
| (59835) - || 1999 RJ40 ||13 september 1999 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (59836) - || 1999 RN44 ||8 september 1999 || LINEAR
|-
| (59837) - || 1999 RP44 ||3 september 1999 || R. Casas, C. Zurita
|-
| (59838) - || 1999 RU45 ||9 september 1999 || T. Pauwels
|-
| (59839) - || 1999 RS47 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59840) - || 1999 RD49 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59841) - || 1999 RH54 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59842) - || 1999 RT55 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59843) - || 1999 RD59 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59844) - || 1999 RU60 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59845) - || 1999 RC61 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59846) - || 1999 RA64 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59847) - || 1999 RT71 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59848) - || 1999 RT73 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59849) - || 1999 RE78 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59850) - || 1999 RJ80 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59851) - || 1999 RO80 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59852) - || 1999 RN82 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59853) - || 1999 RP82 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59854) - || 1999 RY85 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59855) - || 1999 RD86 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59856) - || 1999 RJ92 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59857) - || 1999 RF93 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59858) - || 1999 RT93 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59859) - || 1999 RM94 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59860) - || 1999 RP94 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59861) - || 1999 RY95 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59862) - || 1999 RT97 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59863) - || 1999 RH98 ||7 september 1999 || LINEAR
|-
| (59864) - || 1999 RW102 ||8 september 1999 || LINEAR
|-
| (59865) - || 1999 RO103 ||8 september 1999 || LINEAR
|-
| (59866) - || 1999 RF105 ||8 september 1999 || LINEAR
|-
| (59867) - || 1999 RT105 ||8 september 1999 || LINEAR
|-
| (59868) - || 1999 RH106 ||8 september 1999 || LINEAR
|-
| (59869) - || 1999 RC108 ||8 september 1999 || LINEAR
|-
| (59870) - || 1999 RH109 ||8 september 1999 || LINEAR
|-
| (59871) - || 1999 RL111 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59872) - || 1999 RB112 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59873) - || 1999 RO112 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59874) - || 1999 RJ113 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59875) - || 1999 RN114 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59876) - || 1999 RK116 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59877) - || 1999 RA117 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59878) - || 1999 RF117 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59879) - || 1999 RM119 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59880) - || 1999 RS119 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59881) - || 1999 RZ121 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59882) - || 1999 RM122 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59883) - || 1999 RU123 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59884) - || 1999 RW123 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59885) - || 1999 RO124 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59886) - || 1999 RY126 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59887) - || 1999 RU127 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59888) - || 1999 RS128 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59889) - || 1999 RV129 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59890) - || 1999 RG133 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59891) - || 1999 RF135 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59892) - || 1999 RQ137 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59893) - || 1999 RY137 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59894) - || 1999 RQ138 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59895) - || 1999 RH140 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59896) - || 1999 RO140 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59897) - || 1999 RD142 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59898) - || 1999 RE142 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59899) - || 1999 RN142 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59900) - || 1999 RH143 ||9 september 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten